Ungerns landslag i innebandy kan betyda:

Ungerns damlandslag i innebandy
Ungerns herrlandslag i innebandy